Parks může být:

 Brad Parks – více osob
 Cale Parks (* 19??) – americký hudebník – multiinstrumentalista
 Dean Parks (* 1947) – americký kytarista
 Deantoni Parks (* 1977) – americký hudebník, skladatel, producent a pedagog
 Gordon Parks (1912–2006) – americký fotograf
 Rosa Parksová (1913–2005) – afroamerická aktivistka
 Van Dyke Parks (* 1943) – americký hudebník
 Winston Parks (* 1981) – kostarický fotbalista